Nitro (West Virginia), plaats in West Virginia (USA)
 Nitro (software), een notitieprogramma
 Nitro (Six Flags Great Adventure), een achtbaan in Six Flags Great Adventure
 Nitro (Adlabs Imagica), een achtbaan in Adlabs Imagica
 Nitro (band), een Amerikaanse metalband van rond 1990
 Nitro (computerspel), een computerspel van het genre autoracespel
 Nitrogroep, een functionele groep in de organische chemie
 Nitromethaan, vooral gebruikt in de (model)race-sport
 Nitroglycerine, kleurloze vloeistof
 Nitro, als oxidator in motoren
 Nitro Records, een onafhankelijk platenlabel opgericht in 1994 door Dexter Holland en Greg Kriesel, zanger en gitarist van punkband The Offspring
 Nitro Circus, een televisieprogramma uit de VS, uitgezonden op MTV
 Nitro Boost Challenge, een computerspel voor de Commodore Amiga van het genre actiespel
 New Kids Nitro, een film uit 2011